Marcia su Roma – evento storico
Marcia su Roma – dipinto di Giacomo Balla
Marcia su Roma – film del 2022
La marcia su Roma – film del 1962